Minna-shima oder Minna-jima (jap. ) bezeichnet zwei japanische Inseln der Präfektur Okinawa:
 Minna-shima (Motobu), auch Minna-jima, als Teil der Gemeinde Motobu der Okinawa-Inseln
 Minna-shima (Tarama), als Teil der Gemeinde Tarama der Miyako-Inseln